Bodenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Bodenbach, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Orte:
 Bodenbach (Aalen), Stadtteil der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bodenbach (Nossen), Ortsteil der Gemeinde Nossen (bis 31. Dezember 2013 der Gemeinde Ketzerbachtal) im Landkreis Meißen, Sachsen
 Podmokly oder Děčín IV (deutsch: Bodenbach), Stadtteil von Děčín (deutsch Tetschen, bis 1945 Tetschen-Bodenbach), Okres Děčín, Tschechien

Fließgewässer:
 Bodenbach (Dentelbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Dentelbachs bis nahe Vorderbüchelbach, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bodenbach (Dürrenbach), linker Zufluss des Dürrenbachs (zur Enns) gegenüber der Schwaigeralm der Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bodenbach (Faggenbach),  rechter Zufluss des Faggenbachs vor Platz, Gemeinde Kaunertal, Bezirk Landeck, Tirol
 Bodenbach (Glitzbach), rechter Zufluss des Glitzbachs vom Krennkogel im Gemeindegebiet von St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Bodenbach (Gschlössbach), rechter Zufluss des Gschlössbachs bei Innergschlöss, Marktgemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Bodenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Waiblingen, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Bodenbach (Laussabach), linker Zufluss des Laussabachs (zur Enns bei Altenmarkt) vor Sonndorf, Gemeinde Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich 
 Bodenbach (Linth), rechter Zufluss der Linth bei Stolden, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Bodenbach (Loiblbach), linker Zufluss des Loiblbachs in der Tscheppaschlucht bei Windisch Bleiberg, Gemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Bodenbach (Melach), linker Zufluss der Melach bei Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Bodenbach (Muglbach), rechter Zufluss des Muglbaches bei Hardeck, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Bodenbach (Murr), linker Zufluss der Murr bei Steinbach, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bodenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Wernau, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Bodenbach (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs (zur Ziller) im Gemeindegebiet von Ried im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol
 Bodenbach (Schornbach), linker Zufluss des Schornbachs in Schornbach, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bodenbach (Schwalm), rechter Zufluss der Schwalm bei Ottrau-Immichenhain, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bodenbach (Siedlinger Bach), linker Zufluss des Siedlinger Bachs (zum Pentinger Bach, zum Knöblinger Bach, zum Regen) bei Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Bodenbach (Steinbach), rechter Zufluss des hier Ostersee-Ach genannten Steinbachs (zum Starnberger See) bei Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bodenbach (Villgratenbach), linker Zufluss des hier noch Stallerbach genannten Villgratenbachs gegenüber Lahnberg, Gemeinde Innervillgraten, Bezirk Lienz, Tirol
 Bodenbach (Ziller), linker Zufluss der Ziller bei Häusling, Gemeinde  Brandberg, Bezirk Schwaz, Tirol

Fließgewässer mit Namensbestandteil Bodenbach:
 Bodenbacher Bach, rechter Zufluss des Nohner Bachs vor Borler, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Gisibodenbach, rechter Zufluss des Prägbachs (zur Wiese) vor Geschwend, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schäfbodenbach, rechter Zufluss der Steiner Aa bei Ecce homo, Gemeinde Sattel, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Siwbodenbach, linker Zufluss des Fätschbachs oder der Fätsch vom Klausenpass bei Jägerbalm, Gemeinde Spiringen, Kanton Uri
 Stellibodenbach, rechter Zufluss der Muttenreuss bei Ebnen, Gemeinde Realp, Kanton Uri

Bodenbach ist der Name eines Schiffs:
 Bodenbach (Schiff, 1896), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Bodenbach ist ein Familienname:
 Petra Bodenbach (* 1964), deutsche Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Bodengraben